Miejscowości w USA:
 Ocean City – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Okaloosa
 Ocean City – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Worcester
 Ocean City – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Ocean City – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor